Das Challenge Bell 2005 war ein WTA-Damentennisturnier in Québec. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2005 und fand vom 29. Oktober bis 6. November 2005 in der Halle statt.

Im Einzel gewann Amy Frazier das Finale gegen Sofia Arvidsson mit 6:1 und 7:5. Im Doppel setzten sich Anastassija Rodionowa und Jelena Wesnina mit 6:74, 6:4 und 6:2 gegen die Paarung Līga Dekmeijere/Ashley Harkleroad durch.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Challenge Bell 2005 fand vom 29. bis 31. Oktober 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Einzel und ein Platz für das Doppel im Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in der Stadt Québec